Mistrzostwa Słowacji w piłce nożnej plażowej mężczyzn (słow. Majstrovstvá Slovenskej republiky v plážovom futbale) – coroczne rozgrywki piłkarskie, mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej drużyny na Słowacji.

Historia 
Pierwsza edycja mistrzostw Słowacji odbyła się w 2007 roku w turystycznej miejscowości Senec. Organizatorem turnieju był Słowacki Związek Sportów Plażowych. W 2020 roku wprowadzono formę turniejów ligowych + fazy play-off.

Wyniki

Tabela medalowa

Nagrody finansowe

Nagrody indywidualne

Zobacz też 
 Puchar Słowacji w piłce nożnej plażowej mężczyzn
 Artful BSC Bratysława
 BSC Hustý

Uwagi

Przypisy